USS Canberra ist der Name folgender Schiffe:

 USS Canberra (CA-70), Schwerer Kreuzer der Baltimore-Klasse, 1943 in Dienst gestellt
 USS Canberra (LCS-30) in Planung befindliches Schiff der Independence-Klasse (2008)